Mineral Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mineral Point (Missouri)
Mineral Point (Wisconsin)